

Pessoas
Anne O'Hare McCormick
Kenny McCormick
Robert McCormick

Localidades
McCormick (Carolina do Sul)
McCormick Place
Condado de McCormick

Desambiguação